То́маш Хю́бшман (; ) — чешский футболист, защитник клуба «Яблонец».

Биография

Клубная карьера 
Начал играть за молодёжный команду пражской «Спарты» в возрасте пяти лет в 1986 году. Свой первый профессиональный контракт подписал в 1998 году. В 1999 году выступал за клуб «Злин». Затем перешёл в «Спарту». В сезоне 2000/01 выступал на правах аренды за «Яблонец 97», после чего вернулся обратно в «Спарту». В сезоне 2003/04 он помог клубу пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Летом 2004 года перешёл в донецкий «Шахтёр», сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В команде взял себе 3-й номер. Хюбшман стал основным игроком команды Мирчи Луческу, которая в сезоне 2008/09 выиграла последний розыгрыш Кубка УЕФА. Вместе с командой стал восьмикратным чемпионом Украины, четырёхкратным обладателем Кубка Украины и пятикратным обладателем Суперкубка Украины. В чемпионате Украины провёл 167 матчей и забил 4 гола. 25 июня 2014 года на сборах в Австрии провёл свою последнею игру за «Шахтёр» в товарищеском матче против албанского «Скендербеу», который закончился победой «горняков» (3:0).

В июле 2014 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Яблонец» на правах свободного агента.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Чехии до 17 и до 19 лет, а также за сборную до 21 года. На чемпионат мира 2001 среди молодёжных команд в Аргентине был капитаном сборной Чехии. Вместе с командой стал чемпионом Европы 2002 среди молодёжных команд.

В 2001 году дебютировал в национальной сборной Чехии. Участник чемпионата Европы 2004 и 2012.

Достижения 
 Чемпион Украины (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка Украины (4): 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Финалист Кубка Украины: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Украины (5): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013
 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09
 Чемпион Чехии (2): 2001/02, 2002/03
 Серебряный призёр чемпионата Чехии: 2003/04
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 2014/15.
 Финалист Кубка Чехии: 2014/15
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)

Личная жизнь 
Хюбшман женат, супругу зовут Яна. У пары двое детей — дочь Микаэла и сын Томаш.

Статистика

Клубная 
Данные на 31 августа 2013 года

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Яблонца»
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Заслуженные мастера спорта Украины